НХЛ в сезоне 1983—1984 — стал 67-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов
Бостон — Монреаль 0:3 (1:2; 1:3; 0:5)
Баффало — Квебек 0:3 (2:3; 2:6; 1:4)
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (4:1; 0:3; 2:7; 4:1; 3:2от)
Вашингтон — Филадельфия 3:0 (4:2; 6:2; 5:1)
Миннесота — Чикаго 3:2 (1:3; 6:5; 4:1; 3:4; 4:1)
Детройт — Сент Луис 1:3 (2:3; 5:3; 3:4от; 2:3от)
Эдмонтон — Виннипег 3:0 (9:2; 5:4от; 4:1)
Ванкувер — Калгари 1:3 (3:5; 2:4; 7:0; 1:5)

Финалы дивизионов
Монреаль — Квебек 4:2 (2:4; 4:1; 2:1; 3:4от; 4:0; 5:3)
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон 4:1 (2:3; 5:4от; 3:1; 5:2; 5:3)
Миннесота — Сент Луис 4:3 (2:1; 3:4от; 1:3; 3:2; 6:0; 0:4; 4:3от)
Эдмонтон — Калгари 4:3 (5:2; 5:6от; 3:2; 5:3; 4:5; 4:5от; 7:4)

Финалы конференций
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (3:0; 4:2; 2:5; 1:3; 1:3; 1:4)
Миннесота — Эдмонтон 0:4 (1:7; 3:4; 5:8; 1:3)

Финал. Нью-Йорк Айлендерс — Эдмонтон 1:4 (0:1; 6:1; 2:7; 2:7; 2:5)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1983 год в хоккее
1984 год в хоккее